Забайка́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Забайкальская улица — улица в Волгограде.
 Забайкальская улица — улица в Новосибирске.
 Забайкальская улица — улица в Рязани.
 Забайкальская улица — улица в Самаре.
 Забайкальская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Забайкальская улица — улица в Хабаровске.
 В Чите:
 Забайкальская улица.
 1-я Забайкальская улица.
 2-я Забайкальская улица.
 3-я Забайкальская улица.

Украина 
 Забайкальская улица — улица в Горловке, Донецкая область.
 Забайкальская улица — улица в Днепре.
 Забайкальская улица — улица в Луганске.
 Забайкальская улица — улица в Мариуполе.
 Забайкальская улица — улица в Харькове.